Die Liste der Mannschaftskader der Eliteserien (Schach) 2011/12 enthält alle Spieler, die für die norwegische Eliteserien im Schach 2011/12 gemeldet waren sowie deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Pro Mannschaft konnten maximal 20 Spieler gemeldet werden, allerdings schöpften nicht alle Vereine das Kontingent komplett aus. Der Asker Schakklubb meldete nur 12 Spieler, der Tromsø Sjakklubb 19. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der Schakklubben av 1911 setzte 7 Spieler ein, während bei der Oslo Schakselskap insgesamt 14 Spieler mindestens einen Wettkampf bestritten. Insgesamt kamen 97 Spieler zum Einsatz, von denen 22 an allen Wettkämpfen teilnahmen.
Punktbeste Spieler mit jeweils 6,5 Punkten waren Jon Ludvig Hammer (Oslo Schakselskap) und Axel Smith (Kristiansund SK), wobei Hammer 7 Partien spielte, Smith 9.
Mit Tiger Hillarp Persson (Kristiansund SK) und Åsmund Hammerstad (Asker Schakklubb) erreichten zwei Spieler 100 %, wobei Hillarp Persson 6 Partien spielte, Hammerstad 5.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2011); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2011), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2011; CRO = Kroatien, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FAI = Färöer, FIN = Finnland, IND = Indien, IRQ = Irak, LAT = Lettland, NOR = Norwegen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Oslo Schakselskap

Kristiansund SK

SOSS

Bergens Schakklub

Schakklubben av 1911

Porsgrunn Team Buer

Asker Schakklubb

Moss Schakklub

Akademisk Sjakklubb Oslo

Tromsø Sjakklubb

Weblinks 
 
 Ergebnisse bei turneringsservice.sjakklubb.no

Schach (Norwegen)
Schach 2011
Schach 2012
Eliteserien Schach 2011